Ла-Боуса ()  —   населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Саламанка в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Лас-Аррибес. Занимает площадь 14,57 км². Население — 66 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 142 км.

Население

Примечания

Ссылки 

Населённые пункты Саламанки
Муниципалитеты Саламанки
Испанско-португальская граница